

Geografia 
Almagro (Espanha) — município da Espanha
Almagro (Buenos Aires) — bairro da capital argentina
Diego de Almagro (Chile) — comuna da região de Atacama

Desambiguações de topônimos